Grand Prix Włoch 1970 (oryg. Gran Premio d'Italia) – 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1970, która odbyła się 6 września 1970, po raz 21. na torze Monza.

41. Grand Prix Włoch, 21. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi
 Najszybsze okrążenie: Clay Regazzoni - 1:25.2
 Jochen Rindt zginął podczas kwalifikacji 5 września.

Włochy
1970
1970 we Włoszech